Мула́ндер () — шведская фамилия. Известные носители:

 Муландер, Густав (1888—1973) — шведский кинорежиссёр и сценарист.
 Муландер, Карин (1889—1978) — шведская актриса театра и кино.
 Муландер, Улоф (1892—1966) — шведский театральный режиссёр, в 1934—1938 гг. руководитель Королевского драматического театра.
 Муландер, Харальд (1858—1900) — шведский актёр, отец Г. Муландера.
 Муландер, Харальд (1909—1994) — шведский актёр и продюсер, сын Г. Муландера.
 Муландер, Ян (1920—2009) — шведский актёр и кинорежиссёр, сын Г. Муландера.

См. также 
 Моландер, Хельга — немецкая актриса.